Szwajcaria:
 Goote – szwajcarska nazwa gminy Gonten w kantonie Appenzell Innerrhoden

Osoby:
 Thor Goote – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Gote